Guido Mainero (1995) – calciatore argentino
Mainero – municipalità dello stato di Tamaulipas, in Messico